

Бірсуат — село, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Бірсуат — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область